Cabreúva kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Cabreúva (ort), São Paulo, 
 Cabreúva (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar